Аве́тик Григоря́н:
 Григорян, Аветик Мартунович (род. 1951) — депутат Верховного Совета Республики Армения I созыва.
 Григорян, Аветик Николаевич (род. 1989) — армянский шахматист.